Rajala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1891-1957), lutteur olympique finlandais
Henri Rajala (né en 1988), joueur finlandais de volley-ball
 (né en 1962), joueur canadien de curling
Jukka Rajala (né en 1982), skieur alpin finlandais
Juuso Rajala (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Lembit Rajala (né en 1970), joueur estonien de football
 (1858-1948), homme politique finlandais
Toni Rajala (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois